Di seguito una lista di asteroidi dal numero 222001 al 223000 con data di scoperta e scopritore.

222001-222100 

|-
| 222001 - || 1998 HU || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 222002 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 222003 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 222004 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 222005 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 222006 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 222007 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 222008 - ||  || 31 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 222009 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 222010 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 222011 - || 1998 RP || 9 settembre 1998 || ODAS
|-
| 222012 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222013 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222014 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222015 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222016 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222017 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222018 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222019 - ||  || 24 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222020 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222021 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222022 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222023 - ||  || 20 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 222024 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222025 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222026 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222027 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222028 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222029 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222030 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222031 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 222032 Lupton ||  || 19 settembre 1998 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 222033 - ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 222034 - ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 222035 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222036 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222037 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222038 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222039 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222040 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222041 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 222042 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222043 - ||  || 18 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222044 - ||  || 18 ottobre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 222045 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 222046 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222047 - ||  || 24 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222048 - ||  || 28 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222049 - ||  || 18 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 222050 - ||  || 9 novembre 1998 || ODAS
|-
| 222051 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 222052 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 222053 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 222054 - ||  || 17 novembre 1998 || ODAS
|-
| 222055 - ||  || 18 novembre 1998 || Kagawa, T.
|-
| 222056 - ||  || 18 novembre 1998 || Buie, M. W.
|-
| 222057 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222058 - ||  || 19 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222059 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222060 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222061 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222062 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222063 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222064 - ||  || 12 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222065 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 222066 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 222067 - ||  || 14 gennaio 1999 || CSS
|-
| 222068 - ||  || 6 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 222069 - ||  || 21 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 222070 - ||  || 11 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 222071 - ||  || 12 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 222072 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 222073 - ||  || 20 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 222074 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 222075 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 222076 - ||  || 16 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 222077 - ||  || 17 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 222078 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 222079 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 222080 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222081 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222082 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222083 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222084 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222085 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222086 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 222087 - ||  || 4 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 222088 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222089 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222090 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222091 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222092 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222093 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222094 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222095 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222096 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222097 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222098 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222099 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222100 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|}

222101-222200 

|-
| 222101 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222102 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222103 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222104 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222105 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222106 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222107 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222108 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 222109 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222110 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222111 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222112 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222113 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222114 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222115 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222116 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222117 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222118 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222119 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 222120 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 222121 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222122 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222123 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222124 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222125 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222126 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222127 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222128 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222129 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222130 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222131 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222132 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222133 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222134 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222135 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222136 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222137 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222138 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222139 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222140 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222141 - ||  || 14 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222142 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 222143 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222144 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222145 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222146 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222147 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222148 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222149 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222150 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222151 - ||  || 15 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222152 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222153 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222154 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222155 - ||  || 14 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222156 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222157 - ||  || 19 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 222158 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 222159 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222160 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222161 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222162 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222163 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222164 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222165 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222166 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222167 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222168 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222169 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222170 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222171 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 222172 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 222173 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 222174 - ||  || 30 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222175 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222176 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 222177 - ||  || 27 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 222178 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 222179 - ||  || 29 gennaio 2000 || CSS
|-
| 222180 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222181 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222182 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222183 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222184 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222185 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222186 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222187 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222188 - ||  || 11 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222189 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222190 - ||  || 26 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222191 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222192 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222193 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222194 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222195 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222196 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222197 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222198 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222199 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222200 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|}

222201-222300 

|-
| 222201 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222202 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 222203 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222204 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222205 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 222206 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222207 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222208 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222209 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222210 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222211 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222212 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222213 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222214 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222215 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 222216 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222217 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222218 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222219 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222220 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222221 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 222222 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222223 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222224 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222225 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222226 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 222227 - || 2000 GH || 1 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222228 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 222229 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 222230 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 222231 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222232 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222233 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222234 - ||  || 12 aprile 2000 || Comba, P. G.
|-
| 222235 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222236 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 222237 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 222238 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 222239 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 222240 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 222241 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 222242 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 222243 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 222244 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 222245 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 222246 - ||  || 4 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 222247 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 222248 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 222249 - ||  || 3 agosto 2000 || Nakamura, A.
|-
| 222250 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222251 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222252 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 222253 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222254 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222255 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222256 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222257 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222258 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222259 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222260 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222261 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222262 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222263 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222264 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222265 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222266 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222267 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 222268 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222269 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222270 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222271 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222272 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222273 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222274 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222275 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 222276 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222277 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222278 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222279 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222280 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222281 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222282 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222283 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222284 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222285 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222286 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222287 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222288 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222289 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222290 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222291 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222292 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222293 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222294 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222295 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222296 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222297 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222298 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222299 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222300 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|}

222301-222400 

|-
| 222301 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222302 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222303 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222304 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222305 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222306 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222307 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222308 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222309 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222310 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222311 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222312 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 222313 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 222314 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 222315 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 222316 - ||  || 24 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 222317 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222318 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222319 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222320 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222321 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 222322 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222323 - ||  || 1 ottobre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 222324 - ||  || 27 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 222325 - ||  || 27 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222326 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222327 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222328 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222329 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222330 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222331 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222332 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222333 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222334 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222335 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222336 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222337 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222338 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 222339 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222340 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222341 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222342 - ||  || 22 novembre 2000 || Hug, G.
|-
| 222343 - ||  || 23 novembre 2000 || BATTeRS
|-
| 222344 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222345 - ||  || 26 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222346 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222347 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222348 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222349 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222350 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 222351 - ||  || 18 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222352 - ||  || 18 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222353 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222354 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222355 - ||  || 27 novembre 2000 || NEAT
|-
| 222356 - ||  || 29 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222357 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 222358 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 222359 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222360 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222361 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222362 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222363 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222364 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222365 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222366 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222367 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222368 - ||  || 18 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222369 - ||  || 23 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 222370 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222371 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222372 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222373 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 222374 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222375 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 222376 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 222377 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 222378 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 222379 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 222380 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222381 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222382 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222383 - ||  || 19 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 222384 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222385 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222386 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222387 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222388 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222389 - ||  || 21 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 222390 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222391 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 222392 - || 2001 EV || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222393 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222394 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222395 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222396 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222397 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222398 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222399 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222400 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|}

222401-222500 

|-
| 222401 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222402 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222403 Bethchristie ||  || 22 marzo 2001 || Healy, D.
|-
| 222404 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222405 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222406 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222407 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222408 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222409 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222410 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 222411 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 222412 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222413 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222414 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 222415 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 222416 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 222417 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 222418 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 222419 - ||  || 3 maggio 2001 || NEAT
|-
| 222420 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 222421 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 222422 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 222423 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 222424 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 222425 - || 2001 OV || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 222426 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 222427 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 222428 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 222429 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 222430 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 222431 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 222432 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 222433 - || 2001 QB || 16 agosto 2001 || Badlands
|-
| 222434 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222435 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222436 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222437 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222438 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222439 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222440 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222441 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222442 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 222443 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222444 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222445 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222446 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 222447 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 222448 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222449 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222450 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222451 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 222452 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222453 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 222454 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222455 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 222456 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222457 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222458 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222459 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222460 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222461 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222462 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 222463 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 222464 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 222465 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222466 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222467 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222468 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222469 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222470 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222471 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222472 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222473 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222474 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222475 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222476 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222477 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222478 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222479 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222480 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222481 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222482 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222483 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222484 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222485 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222486 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222487 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222488 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222489 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222490 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222491 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222492 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222493 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222494 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222495 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222496 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222497 - ||  || 27 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222498 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222499 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222500 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|}

222501-222600 

|-
| 222501 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 222502 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222503 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222504 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222505 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222506 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222507 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222508 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222509 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222510 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222511 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 222512 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222513 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222514 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222515 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222516 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222517 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 222518 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222519 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222520 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222521 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222522 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222523 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222524 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222525 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222526 - || 2001 UX || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222527 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222528 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222529 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222530 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222531 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222532 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222533 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222534 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222535 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222536 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222537 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222538 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222539 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 222540 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 222541 - ||  || 18 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 222542 - ||  || 19 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 222543 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 222544 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222545 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 222546 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222547 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222548 - ||  || 11 novembre 2001 || Hug, G.
|-
| 222549 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222550 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222551 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222552 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222553 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222554 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222555 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222556 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222557 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222558 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222559 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222560 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222561 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222562 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222563 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222564 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222565 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222566 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222567 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222568 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222569 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222570 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222571 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222572 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222573 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222574 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 222575 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 222576 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222577 - || 2001 WA || 16 novembre 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 222578 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222579 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222580 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222581 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222582 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222583 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222584 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222585 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222586 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222587 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222588 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222589 - ||  || 19 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222590 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 222591 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222592 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222593 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222594 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222595 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222596 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222597 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222598 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 222599 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222600 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|}

222601-222700 

|-
| 222601 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222602 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222603 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222604 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222605 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222606 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222607 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222608 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222609 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222610 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222611 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222612 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222613 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222614 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222615 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222616 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222617 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222618 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222619 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222620 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222621 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222622 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222623 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222624 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222625 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222626 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222627 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222628 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222629 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222630 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222631 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222632 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222633 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222634 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222635 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222636 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222637 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222638 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222639 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222640 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222641 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222642 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222643 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222644 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222645 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222646 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222647 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222648 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222649 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222650 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222651 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222652 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222653 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222654 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222655 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222656 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222657 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222658 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222659 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222660 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222661 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222662 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222663 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222664 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222665 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222666 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222667 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222668 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222669 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222670 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222671 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222672 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222673 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222674 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222675 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222676 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222677 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222678 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222679 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222680 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222681 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222682 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222683 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 222684 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222685 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222686 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222687 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222688 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222689 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 222690 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222691 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222692 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 222693 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222694 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222695 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222696 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222697 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222698 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222699 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 222700 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

222701-222800 

|-
| 222701 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222702 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222703 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222704 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222705 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222706 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222707 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222708 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222709 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222710 - ||  || 15 gennaio 2002 || Eskridge
|-
| 222711 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222712 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222713 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222714 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222715 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222716 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222717 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222718 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222719 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222720 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222721 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222722 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222723 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222724 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222725 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222726 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222727 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222728 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222729 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222730 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222731 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222732 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222733 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222734 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222735 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222736 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 222737 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 222738 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222739 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 222740 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 222741 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 222742 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 222743 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222744 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222745 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222746 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 222747 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 222748 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 222749 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222750 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222751 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222752 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222753 - ||  || 10 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 222754 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222755 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222756 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222757 - ||  || 11 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222758 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222759 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222760 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222761 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222762 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222763 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222764 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222765 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222766 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222767 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222768 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222769 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222770 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222771 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222772 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222773 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222774 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222775 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222776 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222777 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222778 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222779 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222780 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222781 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222782 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222783 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222784 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222785 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222786 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222787 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222788 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222789 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222790 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222791 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222792 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222793 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222794 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222795 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222796 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222797 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222798 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222799 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222800 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

222801-222900 

|-
| 222801 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222802 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222803 - ||  || 12 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222804 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222805 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222806 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 222807 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222808 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 222809 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222810 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222811 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222812 - ||  || 7 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 222813 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222814 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222815 - ||  || 9 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222816 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222817 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222818 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222819 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222820 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222821 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222822 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222823 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 222824 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222825 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 222826 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222827 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 222828 - ||  || 9 marzo 2002 || Kušnirák, P.
|-
| 222829 - ||  || 6 marzo 2002 || McNaught, R. H.
|-
| 222830 - ||  || 6 marzo 2002 || Siding Spring
|-
| 222831 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222832 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222833 - ||  || 2 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222834 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222835 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222836 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222837 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222838 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222839 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222840 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222841 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222842 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222843 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222844 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222845 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222846 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222847 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222848 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222849 - ||  || 2 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222850 - ||  || 5 marzo 2002 || CSS
|-
| 222851 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222852 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222853 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222854 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222855 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222856 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222857 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222858 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222859 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222860 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 222861 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222862 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222863 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222864 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222865 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222866 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222867 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222868 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 222869 - ||  || 21 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222870 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222871 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 222872 - || 2002 GF || 2 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222873 - || 2002 GL || 3 aprile 2002 || Ball, L.
|-
| 222874 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222875 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222876 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222877 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222878 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222879 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222880 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222881 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222882 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 222883 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222884 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222885 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222886 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 222887 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 222888 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222889 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222890 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222891 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222892 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222893 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222894 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222895 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 222896 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 222897 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222898 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222899 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222900 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|}

222901-223000 

|-
| 222901 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222902 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 222903 - ||  || 6 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 222904 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 222905 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 222906 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222907 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222908 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 222909 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 222910 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222911 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222912 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222913 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222914 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222915 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222916 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222917 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222918 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222919 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222920 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222921 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 222922 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 222923 - ||  || 1 maggio 2002 || NEAT
|-
| 222924 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 222925 - ||  || 11 giugno 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 222926 - ||  || 5 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 222927 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 222928 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 222929 - ||  || 6 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 222930 - ||  || 23 giugno 2002 || NEAT
|-
| 222931 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 222932 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222933 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 222934 - ||  || 6 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222935 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222936 - || 2002 OX || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 222937 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222938 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222939 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222940 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222941 - ||  || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222942 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 222943 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222944 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 222945 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222946 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222947 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222948 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222949 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222950 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222951 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222952 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222953 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222954 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 222955 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 222956 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222957 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 222958 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 222959 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222960 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 222961 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222962 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222963 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222964 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222965 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 222966 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 222967 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222968 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222969 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222970 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222971 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222972 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222973 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222974 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222975 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222976 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 222977 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 222978 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 222979 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222980 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 222981 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222982 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222983 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222984 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222985 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222986 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 222987 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222988 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 222989 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222990 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222991 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 222992 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222993 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222994 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222995 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222996 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222997 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222998 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 222999 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223000 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0222001